Kalmar (stad), een stad in Zweden
Kalmar (gemeente), een gemeente in Zweden
Kalmar län, een provincie van Zweden
Kalmar slott, een kasteel in Kalmar (stad)
Kalmar FF, een Zweedse voetbalclub in Kalmar (stad)
Kalmar Mekaniska Verkstad, een Zweeds automerk

Historisch
Unie van Kalmar (Personele unie in de Noord-Germaanse Koninkrijken, Zweden, Denemarken en Noorwegen tussen 1397 — 1523)
Kalmaroorlog (1611-1613)